Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2018 vond plaats van maandag 24 tot en met zaterdag 29 september 2018 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kateryna Bondarenko was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Roemeense Irina-Camelia Begu strandde in de eerste ronde.

De ongeplaatste Margarita Gasparjan uit Rusland won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Russische kwalificante Anastasija Potapova in twee sets. Gasparjan wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Tasjkent op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tímea Babos en Andrea Hlaváčková hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het ongeplaatste duo Olga Danilović en Tamara Zidanšek won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste Roemeense koppel Irina-Camelia Begu en Raluca Olaru in twee sets. Het was voor beiden de eerste WTA-titel in het dubbelspel.

De Nederlandse Bibiane Schoofs speelde samen met Nicola Geuer uit Duitsland – zij strand­den in de eerste ronde. Haar landgenote Eva Wacanno en de Slowaakse Chantal Škamlová konden eveneens na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tasjkent 2018
Tasjkent